His Excellency – film del 1914 diretto da Paul Powell
 His Excellency – film del 1952 diretto da Robert Hamer